Государственный флаг Республики Ангола () — наряду с государственным гербом и государственным гимном один из «символов суверенитета и государственной независимости, единства и целостности Республики Анголы, которые были приняты при провозглашении государственной независимости 11 ноября 1975 года, установлены Конституционным законом 1992 года и приведены в приложениях I, II и III Конституции Республики Ангола», вступившей в силу 5 февраля 2010 года.

Описание и символика 
В приложении I к конституции установлено:

«Государственный флаг должен состоять из двух цветов в двух горизонтальных поясах. Верхний пояс ярко-красный и нижний чёрный представляют:
а) ярко-красный — кровь, пролитую ангольцами при колониальном угнетении, в освободительной борьбе и при защите Отечества;
б) чёрный — Африканский континент.
В центре должна быть композиция, состоящая из сегмента шестерни, символизирующей рабочих и индустриальное производство, мачете, символизирующего крестьян, сельскохозяйственное производство и вооружённую борьбу, и звезды, символизирующей международную солидарность и прогресс. 
Шестерня, мачете и звезда должны быть жёлтыми, символизируя богатство страны».

Флаг был впервые поднят 11 ноября 1975 года при провозглашении независимости Народной Республики Ангола (с 27 августа 1992 года — Республика Ангола). Комбинация сегмента шестерни с наложенным поверх него мачете отдалённо напоминает символ «Серп и молот».

История флага 

В 1966 году португальский вексиллолог Алмейда Лангханс (Franz Paul de Almeida Langhans) в своей книге «Гербы заморских владений Португалии» (Armorial do Ultramar Português) предложил утвердить для всех португальских заморских провинций флаги на основе флага Португалии с добавлением изображения щита из герба заморской провинции.

Утверждённый вместе с гербами других португальских колоний в 1935 году, щит в гербе Анголы представлял собой трёхчастный щит, в основании которого, как и в гербах всех других португальских владений, были изображены зелёные и серебряные волны и в правой части в серебряном поле — пять лазоревых щитков с 5 серебряными гвоздями каждый (quina, старейший герб Португалии), а в левой части было изображение в пурпурном поле слона и зебры натуральных цветов — как символ Анголы. Но проекты А. Лангханса даже не были рассмотрены правительством Португалии.

В 1956 году было создано Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) (), флагом которого с 1962 года было красно-чёрное полотнище с большой жёлтой пятиконечной звездой в центре.

Этот флаг и был положен в основу флага Народной Республики Ангола, будучи установленным её конституцией и поднят впервые при провозглашении независимости 11 ноября 1975 года. Автором окончательного варианта флага стал видный деятель МПЛА Энрике Онамбве.

Проект нового флага 

28 августа 2003 года конституционная комиссия предложила принять новый государственный флаг. Проект нового флага представлял собой прямоугольное полотнище, состоящее из пяти горизонтальных полос. Верхняя и нижняя полосы тёмно-синего цвета символизировали свободу, справедливость и солидарность. Две промежуточные полосы белого цвета олицетворяли мир, единство и согласие. Центральная полоса красного цвета означала память о жертвах, стойкость и героизм. В центре красной полосы располагалось олицетворяющее историческую и культурную самобытность, богатства Анголы, жёлтое солнце, изображённое в виде трёх неправильных концентрических окружностей, с 15 лучами по внешней окружности. Это стилизованное изображение наскального рисунка эпохи неолита в пещере Читундо-Хулу (порт. Tchitundo-Hulu) в ангольской провинции Намибе.

Конституционная ассамблея (21 января 2010 года) и Конституционный трибунал (30 января 2010 года) оставили флаг 1975 года без изменений.

Источники 

Ангола
Государственные символы Анголы
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги, содержащие зубчатое колесо
Нож в геральдике